Мен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на північний схід від Парижа, 50 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1591 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 3937,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету Мен 
 Мен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Нор